Oberrieden (Zwaben), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Oberrieden (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich